Atom – standard informatico
 Atom (editor) – editor di testo e IDE
 Atom Egoyan – regista canadese
 Aston Martin Atom o Atom – modello di autovettura
 Atomo o Atom – personaggio dei fumetti DC Comics
 Atom – album in studio di Pete Namlook del 1996
 Intel Atom – processori con architettura x86 sviluppati da Intel per piattaforme economiche e a basso consumo
 Tetsuwan Atom – manga di Osamu Tezuka, conosciuto al di fuori del Giappone con il titolo Astro Boy
 Atom, il mostro della galassia – film del 1970 diretto da Ishirō Honda

Pagine correlate 
 Atomo (disambigua)